Кубок Італії з футболу 2020–2021 — 74-й розіграш кубкового футбольного турніру в Італії. Титул здобув Ювентус.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 2020

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 вересня 2020

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2020

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 2020

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 січня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 січня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>2 лютого/9 лютого 2021

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>3 лютого/10 лютого 2021

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Італії на soccerway 

2020—2021
Італія
Італія
2020 в італійському спорті
2021 в італійському спорті